Deux-Septembre, II-Septembre ou 2-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

2 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des évènements cités en page d'éphéméride du 2 septembre, ou à des évènements locaux.
 En Belgique, le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale :
 Libération d'Antoing dans la province de Hainaut.
 En France, le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale :
 Massacres du hameau de la Junière à La Neuville-lès-Dorengt et du hameau du Gard d'Étreux, dans l'Aisne.
 Représailles évitées de peu après des combats entre FFI et Allemands à Saint-Gorgon-Main dans le Doubs.
 Libération de Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher.
 Combats de Mérignies ; libération de Flines-lez-Raches, de Saint-Amand-les-Eaux et d'autres villes du Nord.
 Libération de L'Étoile et de Bouchon, dans la Somme.
 À Limony en Ardèche : évènements non connus.
 À Nottonville en Eure-et-Loir : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Septembre (odonymie).

Graphies « Deux-Septembre » et « II-Septembre »

Graphie « 2-Septembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 
Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres

Voir aussi 

Homonymie
02